Светлана Кузнецова — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Ана Иванович — защищала свой титул, но уступила в четвёртом раунде.

Посев 

  Динара Сафина (Финал)
  Серена Уильямс (Четвертьфинал)
  Венус Уильямс (Третий раунд)
  Елена Дементьева (Третий раунд)
  Елена Янкович (Четвёртый раунд)
  Вера Звонарёва (Снялась с турнира)
  Светлана Кузнецова (Титул)
  Ана Иванович (Четвёртый раунд)
  Виктория Азаренко (Четвертьфинал)
  Каролина Возняцки (Третий раунд)
  Надежда Петрова (Второй раунд)
  Агнешка Радваньская (Четвёртый раунд)
  Марион Бартоли (Второй раунд)
  Флавия Пеннетта (Первый раунд)
  Чжэн Цзе (Второй раунд)
  Амели Моресмо (Первый раунд)

<ol start="17">
 Патти Шнидер (Первый раунд)
 Анабель Медина Гарригес (Второй раунд)
 Кайя Канепи (Первый раунд)
 Доминика Цибулкова (Полуфинал)
 Ализе Корне (Второй раунд)
 Карла Суарес Наварро (Третий раунд)
 Алиса Клейбанова (Первый раунд)
 Александра Возняк (Четвёртый раунд)
 Ли На (Четвёртый раунд)
 Анна Чакветадзе (Первый раунд)
 Анастасия Павлюченкова (Третий раунд)
 Сибиль Баммер (Второй раунд)
 Агнеш Савай (Четвёртый раунд)
 Саманта Стосур (Полуфинал)
 Пэн Шуай (Первый раунд)
 Ивета Бенешова (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые